Karl Friedrich Flögel (1729-1788), historien de la littérature allemand ;
 Rudolf Flögel (1939- ), footballeur autrichien ;
 Thomas Flögel (1971- ), footballeur autrichien.